A La Liga 1939–1940-es szezonja volt a bajnokság kilencedik kiírása, a spanyol polgárháború utáni első szezon. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok az Atlético Aviación lett.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

A góllövőlista élmezőnye

Spanyol 1
Spanyol 1
La Liga szezonok